Cavallari ima više značenja:
 Cavallari, Caserta
 Cavallari, L'Aquila
 Cavallari, Siena